Bornova peut désigner :

Cinéma 
 Bornova Bornova : un film du réalisateur turc İnan Temelkuran, récompensé par le prix de l'Orange d'or du meilleur film au festival du film d'Antalya en 2009.

Toponymes

Bornova : une ville et un district de la province d'İzmir dans la région égéenne ;
 Bornova : une station de la ligne 1 du métro d'Izmir.

La Bornova est une rivière d'Espagne située dans la province de Guadalajara.

Homonymie de toponyme